Amerikai Egyesült Államok
Stuart (Florida)
Stuart (Iowa)
Stuart (Nebraska)
Stuart (Oklahoma)
Stuart (Virginia)
Stuart Township

Stuart-ház